Saltvand er vand med en salinitet på 35 promille havsalt eller mere. 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="6"|Saltsøers indhold af salt
|-
! Alm. navn ||Overfladekoncentrationen af salt
|-
|Don Juan Pond
|>40%
|-
|Lake Assal Djibouti
|34,8%
|-
|Det Døde Hav
|31,5%
|-
|Great Salt Lake
|5-27%
|-
|Det kaspiske hav
|1.2%
|-
|}

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="6"|Danske vandes indhold af salt
|-
! Alm. navn ||Overfladekoncentrationen af salt
|-
|Kattegat
|2,0-3,3%
|-
|Østersøen
|0,3-1,2%
|-
|}

Se også 
 brakvand, ferskvand, hydrosfære, ocean, salt

Eksterne links og henvisninger 

 CAUP – Culture Collection of Algae of Charles University of Prague: Artificial Sea Water (ASW)

Oceanografi
Vand
Natriumklorid